José Nicolás Ramos Pérez es un poeta español, nacido en Antequera (Málaga) en 1962. 

Ha publicado los siguientes cuadernos de poesía: Azulada sal (Málaga, Ateneo, 1995), Transparente celosía (Málaga, Imprenta Dardo, 1999),  Mare (Antequera, Ayuntamiento, 2000), y  Ahora que nadie nos ve (Benalmádena, E.D.A., 2004). Todos ellos reunidos en el libro Promesa de la mañana (Benalmádena, E.D.A., 2005), que incluye los poemas de La luna en el tejado. Tras un largo silencio editorial publica Las flores altas (Benalmádena, E.D.A., 2015), bellísimo poemario, como afirman estudiosos de su obra, por su levedad, frescura, imaginación, sentimiento y ritmo además de otras virtudes, que reúne en once secciones los poemas que figuran en Promesa de la mañana, junto a dos inéditos que se suman a los de nueva creación, también inéditos aunque escritos a partir de 2008. Brevedad, formas que suenan a tradición renovada, versificación dúctil, palabra común repristinada, metáforas nunca excesivas y claridad con mucho dinamismo. En la ausencia de pretensión (de prejuicio estético, de perfilada intención de aparecer ante los lectores como una individualidad llamativa que se impone más por la violencia del gesto que por la persuasión estética) reside una de las claves de la verdad y pulcritud de Nicolás Ramos. 

Nacidos en Antequera
Poetas de la provincia de Málaga
Escritores en español del siglo XX
Escritores en español del siglo XXI
Poetas de España del siglo XX
Poetas en español
Poetas de España del siglo XXI
Cultura de Antequera